Stump kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stump (ö), 
 Mount Stump, 
 The Stump, 

Robotskapade Antarktisförgreningar